Тубянское сельское поселение — муниципальное образование в Верхнедонском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — хутор Тубянский.

Административное устройство 
В состав Тубянского сельского поселения входят:
 хутор Тубянский,
 хутор Гормиловский,
 хутор  Демидовский,
 хутор Озерский,
 хутор Стоговской,
 хутор Суровский,
 посёлок Придонский.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Ссылки 
 Тубянское сельское поселение

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Верхнедонского района